Le US Clay Court 2011 est un tournoi de tennis professionnel masculin joué sur terre battue à Houston du 4 au 10 avril.

Faits marquants 
 Ryan Sweeting remporte le tournoi en simple en s'imposant en finale face à Kei Nishikori. Il gagne son premier titre ATP en simple.
 En double, les tenants du titre Bob Bryan et Mike Bryan s'imposent en finale face à John Isner et Sam Querrey. Ils remportent le tournoi pour la quatrième fois après leurs titres en 2007, 2009 et 2010. Il s'agit du  en double pour Bob et du  pour Mike.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Articles connexes 
 Tournoi de tennis US Clay Court
 Saison 2011 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Houston
ATP 2011
Tennis aux États-Unis en 2011
Tennis en avril 2011
Sport au Texas en 2011
Sport aux États-Unis en avril 2011